

Biografia 
I suoi studi hanno interessato soprattutto i settori della geometria e del calcolo combinatorio, settori nei quali ha ottenuto fama internazionale, in particolare per la caratterizzazione grafica delle principali varietà algebriche.

Ha insegnato nelle Università di L'Aquila e Roma La Sapienza, ricoprendo anche il ruolo di direttore di dipartimento.

Insieme a Umberto Bartocci, Pier Vittorio Ceccherini, Dina Ghinelli, Pia Maria Lo Re, Francesco Mazzocca, Nicola Melone, Domenico Olanda, Sandro Rajola, Corrado Zanella, ha rappresentato il gruppo di matematici, formatisi sotto la guida di Giuseppe Tallini, che, dagli anni 60 in poi, .

È morto a Roma, all'età di 58 anni, per un tumore alla gola.

Note

Bibliografia 
 Elementi di algebra tensoriale con applicazioni alla meccanica dei solidi, Alessandro Bichara, Francesco Dell'Isola, Esculapio, 2005, ISBN 88-7488-183-5
 Geometria, Alessandro Bichara, Alberto Del Fra, Esculapio, 2005
 Combinatorics 2000 Discrete mathematics, a cura di Alessandro Bichara, North-Holland, 2003

Collegamenti esterni